Яко́би (от ) или
Якоби́ (от ):

Известные носители

А 
 Якоби, Абраам (1830—1919) — немецкий врач и философ.
 Якоби, Александр Вильямович (известен под псевдонимом Февральский, 1901—1984) — советский искусствовед.
 Якоби, Александра Николаевна (1841—1918) — писательница-гарибальдийка, жена В. И. Якоби.
 Якоби, Алиса (род. 1981) — художник, графический дизайнер, организатор выставок.
 Якоби, Альфред (1883—1972) — генерал-лейтенант вермахта.
 Якоби, Аркадий Иванович (1827—1907) — русский медик, один из основоположников гигиенической науки в России.

Б 
 Якоби, Беннет (род. 1969) — бывший американский слалом каноист.
 Якоби, Борис Семёнович (Мориц Герман фон Якоби) (1801—1874) — русский физик, академик Петербургской Академии наук.

В 
 Якоби, Валерий Иванович (1833—1902) — русский живописец, профессор Императорской академии художеств.
 Якоби, Варфоломей Валентинович (1693—1769) — генерал-поручик, комендант Селенгинска.
 Якоби, Виктор (1883—1921) — венгерский композитор.
 Якоби, Владимир Борисович (1836—1884) — русский изобретатель, подполковник.

Г 
 Якоби, Ганс (1904—1963) — немецкий сценарист.
 Якоби, Георг (1882—1964) — немецкий кинорежиссёр и писатель.
 Якоби, Герман Георг (1850—1937) — немецкий санскритолог.

Д 
 Якоби, Дирк (род. 1962) — немецкий спортсмен-ватерполист.

Ж 
 Якоби, Жан (1891—1936) — люксембургский художник, двукратный олимпийский чемпион в конкурсах искусств.

З

И 
 Якоби, Иван Варфоломеевич (1726—1803) — русский военачальник и государственный деятель.

К

Л 
 Якоби, Лизель (род. 1939) — западногерманская легкоатлетка, чемпионка Европы 1958 года.
 Якоби, Лотта (1896—1990) — немецко-американский фотограф.
 Якоби, Луи (1828—1918) — немецкий гравёр, профессор гравирования в городе Вене.
 Якоби, Людвиг Сигизмунд (1813—1874) — методистский богослов.

М 
 Якоби, Майк (род. 1969) — профессиональный американский сноубордист. Выступал в слаломе и гигантском слаломе.
 Якоби, Мартин (1842—1907) — немецкий музыкант и энтомолог.

Н 
 Якоби, Николай Борисович (1839—1902) — русский юрист, товарищ обер-прокурора при Правительствующем Сенате, тайный советник, сенатор.

О 
 Якоби, Отто Райнхольд (1812—1901) — немецко-канадский живописец.

П 
 Якоби, Павел Иванович (1841—1913) — русский революционер-шестидесятник, психиатр и этнограф.
 Якоби, Петер — немецкий кёрлингист.
 Якоби, Пётр Николаевич (1877—1941) — русский правовед, поэт.

Р 
 Якоби, Роланд (1893—1951) — венгерский игрок в настольный теннис, первый в истории чемпион мира по настольному теннису.

С 
 Якоби, Симон Леонард (1832—1900) — немецкий юрист, профессор права.
 Якоби, Стефан Людвиг (1707—1784) — немецкий рыбовод.

Т 
 Якоби, Теодор (1816—1848) — немецкий филолог-германист и преподаватель.

Ф 
 Якоби, Феликс (1876—1959) — немецкий филолог-классик.
 Якоби, Фридрих Генрих (1743—1819) — немецкий философ.

Х 
 Якоби, Хансйорг — немецкий кёрлингист.

Э 
 Якоби, Эрих (1885—1941) — архитектор Таллина.
 Якоби, Эрнст (1933—2022) — немецкий актёр театра, кино и телевидения.

Ю 
 Якоби, Юст Людвиг (1815—88) — историк церкви.

 Якобе, Иоганн (1733—1797) — австрийский гравёр.
 Якобий, Аркадий Иванович (1827—1907) — русский медик и педагог.

Топонимы 
 Якоби — остров в составе архипелага Александра, вблизи юго-восточного побережья штата Аляска, США.
 Якоби — залив в Иркутске.

См. также 
 Джакоби
 Джекоби
 Дзета-функция Якоби — один из эллиптических интегралов.
 Матрица Якоби — главная линейная часть произвольного отображения функции многих переменных.
 Метод Якоби — разновидность метода простой итерации для решения системы линейных алгебраических уравнений.
 Метод Якоби для собственных значений — итерационный алгоритм для вычисления собственных значений и собственных векторов вещественной симметричной матрицы.
 Многочлены Якоби — класс ортогональных полиномов.
 Уравнение Гамильтона — Якоби — уравнение, описывающее динамику механической системы с любым количеством степеней свободы.
 Определитель Якоби — определитель матрицы Якоби.
 Символ Кронекера — Якоби — функция, используемая в теории чисел.
 Символ Якоби — теоретико-числовая функция двух аргументов, введённая К. Якоби в 1837 году.
 Тождество Якоби — одно из соотношений для билинейных операций на линейном пространстве.
 Уравнение Гамильтона — Якоби — Беллмана — дифференциальное уравнение в частных производных, играющее центральную роль в теории оптимального управления.
 Формула Якоби — формула, связывающая определитель матрицы, удовлетворяющей дифференциальному уравнению, в начале интервала интегрирования с определителем матрицы в конце интервала интегрирования.
 Эллиптические функции Якоби — набор основных эллиптических функций комплексного переменного.
 Z-5 «Пауль Якоби» — немецкий эскадренный миноносец типа 1934A.

Примечания